przynęta – przedmioty, pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub sztuczne stosowane przez wędkarzy do wabienia ryb
 Przynęta (Blood River) – amerykański film z 1991 w reżyserii Mela Damskiego
 Przynęta (L’appât) – francuski film z 1995 w reżyserii Bertranda Taverniera
 Przynęta (Bait) – amerykański film z 2000 w reżyserii Antoine’a Fuqui
 Przynęta (Bait) – brytyjski film z 2019 w reżyserii Marka Jenkina
 Przynęta (Serenity) – amerykański film z 2019 w reżyserii Stevena Knighta